Мази́лу () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Мазилу, Думитру (род. 1934) — румынский политик, один из лидеров революции 1989 года.
 Мазилу, Йонуц (род. 1982) — румынский футболист, нападающий киевского «Арсенала» и сборной Румынии.
 Мазилу, Мария (род. 1991) — румынская скелетонистка, участница зимних Олимпийских игр в Ванкувере.